Mistrzostwa Świata Kadetów w Piłce Siatkowej 2021 – jest to XVII edycja mistrzostw zorganizowana w stolicy Iranu, w Teheranie od 24 sierpnia do 2 września.

Obiekty

Drużyny uczestniczące

Skład reprezentacji Polski U-19 
Trenerzy

 Michał Bąkiewicz - trener
 Mateusz Grabda - II trener

Zawodnicy
 1. Jakub Majchrzak - środkowy 
 2. Kamil Szymendera - przyjmujący
 6. Jakub Olszewski - przyjmujący (kapitan)
 7. Kajetan Kubicki - rozgrywający
 8. Tytus Nowik - atakujący
 9. Mateusz Kufka - środkowy
 11. Piotr Śliwka - przyjmujący (młodszy brat Aleksandra Śliwki)
 13. Dominik Czerny - przyjmujący
 14. Kuba Hawryluk - libero
 16. Mateusz Nowak - środkowy
 18. Damian Biliński - rozgrywający
 21. Kacper Ratajewski - atakujący

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 

 Gwatemala wycofała się z turnieju po tym, jak u kilku członków zespołu uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19
Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

Wyniki

|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 

 Dominikana wycofała się z turnieju po tym, jak u kilku członków zespołu uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19
Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa

1/8 finału

Mecze o miejsca 9-16

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 13-16

Mecze o miejsca 9-12

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej